DIN 1440 er en DIN-Standart for en jernskive.

Kilde  
http://bolte.dk/jernskiver-din-1440/
DIN-standarder